Hans Klenk ist der Name folgender Personen:

* Hans Klenk (Unternehmer) (1906–1983), deutscher Unternehmer, Gründer von Hakle
 Hans Klenk (Rennfahrer) (1919–2009), deutscher Rennfahrer
 Hans-Dieter Klenk (1938–2021), deutscher Virologe
 Hansgeorg Klenk (1924–1976), deutscher Politiker (CDU)
 Hans-Peter Klenk (* 1956), deutscher Biochemiker und Mikrobiologe